Ландфойгт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ландфойгт, Арнольд (1879—1970) — немецкий регбист.
 Ландфойгт, Бернд (род. 1951) — немецкий гребец.
 Ландфойгт, Виола (род. 1956) — немецкая гребчиха.
 Ландфойгт, Ике (род. 1973) — немецкий гребец.
 Ландфойгт, Йорг (род. 1951) — немецкий гребец.